Бланкильо () — населённый пункт в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно.

География 
Расположен в 125 км от административного центра департамента, города Дурасно и в 270 км от столицы страны, Монтевидео. Через Бланкильо проходит автомобильная дорога № 43, а также железнодорожная ветка Флорида-Ла-Палома. Абсолютная высота — 69 метров над уровнем моря.

История 
Согласно постановлению № 13.299, 17 ноября 1964 года Бланкильо получил статус села (Pueblo).

Население 
Население Бланкильо по данным на 2011 год составляет 1084 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая